Sexo - na biologia, a designação de cada um dos tipos de indivíduos de uma espécie com papel diferenciado na reprodução
Comportamento sexual humano
Relação sexual
Sexualidade humana
Sexualidade animal
Órgão sexual
Cópula, nos animais em geral
Sexo (álbum) - um álbum do cantor e compositor Erasmo Carlos
Sexo!! - um álbum do Ultraje a Rigor
Gênero natural, também chamado de sexo gramatical

Ver também 

Sexologia
Desambiguação